Унион Прогресо има више значења:

 Унион Прогресо (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Унион Прогресо (Ел Боске), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику